Новосергиевский — значения:

 Новосергиевский — посёлок, Урицкий район, Орловская область
 Новосергиевский — название хутора, ставшего станицей Новосергиевской, Крыловский район, Краснодарский край